Kronik est un nom propre ou commun qui peut désigner :

 Kronik, album de musique du groupe Voivod ;
 KroniK, une équipe de catch ;